Азамбужа:

 Азамбужа — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лиссабон.
 Азамбужа — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон.